

Presentación previa 
Steve Johnson no defendió su título con éxito tras decidir no participar este año,.

Tim Smyczek ganó el título tras derrotar a Rajeev Ram en la final.

Cabeza de serie 

  Mikhail Kukushkin  (Primera ronda)
  Teimuraz Gabashvili (Semifinales)
  Blaž Rola  (Primera ronda)
  '''Tim Smyczek (Campeón)

<ol start="5">
  Denis Kudla (Segunda ronda)
  Victor Hănescu (Segunda ronda)
  Rajeev Ram (Final, retiro)
  Gastão Elias (Primera ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Dallas 2015